O curso de Arquitetura e Urbanismo da Feevale é um curso de nível superior criado no ano de 2000 e reconhecido pelo MEC em 2004.

Tem por objetivo formar profissionais críticos e pesquisadores, voltados para a atividade projetual, técnica e construtiva, com visão humanista e conscientes do caráter social e ambiental da arquitetura.

Ver também 
 Arquitetura
 Ensino da arquitetura

Ligações externas 
 Página oficial do curso
 Blog do curso
 Projeto Mãos à Obra
 Projeto Arquitetura e Comunidade
 Livro Bloco

Feevale
Universidade Feevale